Borj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Borj (ort i Khorasan), 
 Borj (ort i Nordkhorasan), 
 Borj-e Moḩammad, ort, Khorasan, 
 Borj-e Cheshmeh-ye Maḩmūd, ort, Markazi, 
 Borj (ort i Markazi), 
 Bowj, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar